Уинона Райдър ( е американска актриса. Тя е носителка на награда Златен глобус и два пъти е номинирана за наградата Оскар.

Биография 
Родена е на 29 октомври 1971 в Олмстед, Минесота. Прави дебюта си на екрана във филма „Лукас“ (1986). През 1988 г. тя привлича вниманието с ролята си в „Бийтълджус“, където играе готическата тийнейджърка Лидия. След като се появява в различни филмови и телевизионни продукции, Уинона Райдър прави пробив с ролята си в култовата класика, черната комедия „Heathers“ (1988), където си партнира с Крисчън Слейтър. Нейните следващи появи във филми като „Едуард Ножиците“ (1990) и „Малки жени“ (1994) ѝ носят признанието на критиката и някои филмови награди. Райдър получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, Калифорния.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Деца актьори
Носители на Златен глобус
Евреи в САЩ
Хора от Минесота